Séjan ist der Familienname von:

 Nicolas Séjan (1745–1819), französischer Komponist und Organist, Vater von Louis-Nicolas Séjan
 Louis-Nicolas Séjan (1786–1849), französischer Komponist und Organist, Sohn von Nicolas Séjan